Взятие Киева:
 Взятие Киева (882) — занятие Киева новгородским князем Олегом в 882 году, в результате чего столица Руси была перенесена из Новгорода в Киев.
 Взятие Киева (1155) — занятие Киева ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким в 1155 году.
 Взятие Киева (1169) — штурм, взятие и разграбление Киева в 1169 году коалицией русских князей, руководимой владимирским князем Андреем Боголюбским, в результате чего Киев утратил статус столицы Руси.
 Взятие Киева (1203) — захват и разграбление Киева лидером смоленской ветви Рюриковичей Рюриком Ростиславичем.
 Взятие Киева (1212) — захват Киева в 1212 году коалицией русских князей во главе с князем псковским и смоленским Мстиславом Романовичем.
 Взятие Киева (1236) — захват Киева новгородским князем Ярославом Всеволодовичем.
 Взятие Киева (1919) — овладение Киевом частями Вооружённых сил Юга России под командованием Н. Э. Бредова в 1919 году.

См. также 
 Освобождение Киева (значения)